Misato Komatsubara (en ), née le 28 juillet 1992 à Tokyo, est une patineuse artistique japonaise.

Biographie

Carrière sportive 

Misato Komatsubara est médaillée d'argent lors des Championnats du monde par équipes de patinage artistique 2019 à Fukuoka et médaillée de bronze lors des Championnats du monde par équipes de patinage artistique 2021 à Osaka.

Aux Jeux olympiques de Pékin de 2022, elle est membre de l'équipe mixte médaillée de bronze.

Palmarès 
Avec quatre partenaires :
  Kokoro Mizutani (1 saison : 2010-2011)
  Kaoru Tsuji (2 saisons : 2011-2013)
  Andrea Fabbri (2 saisons : 2014-2016)
  Tim Koleto (7 saisons : 2016-2023)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique japonaise
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillée de bronze olympique japonaise
Naissance en juillet 1992
Naissance à Tokyo